Гроте́ск, ру́бленый шрифт (, от  — «без» и  — «засечка») — шрифт без засечек. В более точной и развёрнутой формулировке: «Гарнитура шрифта, подобного египетскому, с равной толщиной всех штрихов, но, в отличие от египетского шрифта, без засечек и с максимальной насыщенностью строки, создающей напряжённое впечатление… Отсюда название».

История и общая характеристика 
Первый наборный шрифт этого класса был создан в 1816 году. Он применялся для привлечения внимания в рекламе и типографских заголовках. Основоположником современных типографских универсальных гротесков считается шрифт «акциденц-гротеск», разработанный в 1896 году неизвестным художником фирмы «Berthold». В XX веке гротески применялись как для акциденций (так называются дополнительные элементы типографского набора), так и для сплошного текста. Среди так называемых «рубленых шрифтов» в XX веке наибольшее распространение получили шрифты — «франклин готик» (1905), «гельветика» (1957), «универс» (1957). Гротески считаются основной шрифтовой гарнитурой Швейцарского стиля.

Старые гротески

Геометрические гротески 

Геометрические гротески имеют строгие геометрические формы букв. Часто их используют для заголовков, так как основной текст, набранный ими, плохо читается.

Примеры шрифтов: Футура, Готэм.

Статические гротески

Гуманистические, динамические гротески 

Гуманистические гротески возникли как ответ геометризму ранних гротесков. При разработке таких шрифтов использовались наработки из антикв старого стиля. Такие шрифты обычно имеют небольшой контраст и открытый рисунок.

См. также 
 Ариал
 Гельветика
 Футура
 PT Sans
 RBC Grotesk

Примечания

Литература 
 Королькова А. Живая типографика. — М., IndexMarket, 2007.
 Феличи Д. Типографика: шрифт, верстка, дизайн. — СПб.: БХВ-Петербург, 2008.
 Кашевский, П. А. Шрифты. — Мн. : ЛіМ, 2012. — С. 192.

Ссылки 
 Классификация шрифтов в словаре студии «ПараТайп».
 Гротески и новые формы шрифта, сложившиеся в XIX веке. — Рекламная группа «MegaPro».

Шрифты